Garching an der Alz, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Garching bei München, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Garching (metrostation), een station van de metro van München